Bieg na 100 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpiło trzech reprezentantów Polski: Robert Kubaczyk, Dariusz Kuć oraz Paweł Stempel.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy, mistrzostw Europy, a także najlepsze rezultaty w Europie i na świecie w sezonie 2010 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Kwalifikacje 
Do zawodów przystąpiło 36 zawodników z 26 krajów. Biegacze zostali podzielni na pięć grup eliminacyjnych.

Półfinały 
Do zawodów przystąpiło 24 zawodników z 13 krajów. Biegacze zostali podzielni na trzy grupy eliminacyjne.

Bieg I

Bieg II

Bieg III

Finał 
 
Do finału przystąpiło 8 zawodników z 5 krajów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 100 m mężczyzn